Lisa Hirner (ur. 3 października 2003) – austriacka skoczkini narciarska oraz kombinatorka norweska reprezentująca klub SC Erzbergland. Brązowa medalistka konkursu drużynowego skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów (2019). Brązowa medalistka mistrzostw świata, sześciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów, dwukrotnie złota medalistka zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży w kombinacji norweskiej (2020) oraz dwukrotna medalistka zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022).

Przebieg kariery 
Skakać na nartach zaczęła w wieku jedenastu lat. Początkowo chciała skupić się na skokach narciarskich, lecz ze względu na swoją grupę treningową zaczęła trenować kombinację norweską.

2017/2018 
Sezon ten w sierpniu 2017 roku zaczęła startami w Pucharze Alp w skokach narciarskich w Klingenthal. Na przekroju całego cyklu czterokrotnie stawała na podium zawodów. W klasyfikacji generalnej turnieju zajęła ósmą pozycję. Alpen Cup w kombinacji norweskiej zaczęła startem w Bischofsgrün zajmując szóste miejsce. W połowie grudnia w Seefeld stanęła na kolejno drugim i trzecim stopniu podium. Cykl ten zakończyła na dwunastym miejscu.

W lutym 2018 roku wystartowała w zawodach FIS Cup w niemieckim Rastbüchl dwukrotnie zajmując piąte miejsce.

2018/2019 
Na początku drugiej połowy sierpnia 2018 roku wzięła udział w zawodach Letniego Grand Prix w kombinacji norweskiej w Oberwiesenthal. W zawodach dwukrotnie zajęła czwartą pozycję i na tym też miejscu zakończyła cykl.

6 stycznia 2019 roku po raz wystartowała w zawodach Pucharu Kontynentalnego w kobminacji norweskiej w Otepää. Konkurs ten zakończyła na drugim stopniu podium. Niespełna trzy tygodnie później wystartowała w juniorskim czempionacie w Lahti, gdzie wystartowała w dwóch dyscyplinach. W konkursie kombinacji norweskiej zajęła piąte miejsce straciwszy do podium ponad minutę czasu. Następnego dnia w konkursie indywidualnym skoków narciarskich sklasyfikowana została na trzynastej pozycji. Dwa dni później w konkursie drużynowym wraz z Maritą Kramer, Lisą Eder i Claudią Purker zdobyła brązowy medal przegrywając z Niemkami i z Rosjankami. W pierwszej połowie marca wystąpiła w finałowych zawodach Pucharu Kontynentalnego w Niżnym Tagile zajmując lokaty w czołowej dziesiątce zawodów.

Na przestrzeni całego sezonu startowała w zawodach Alpen Cup w kombinacji norweskiej, w którym czterokrotnie zwyciężała w zawodach. W klasyfikacji końcowej sklasyfikowana została na czwartym miejscu. W pucharze alpejskim w  skokach narciarskich wygrała klasyfikację generalną pięciokrotnie stając na podium zawodów, w tym trzykrotnie na jego najwyższym stopniu.

W maju została powołana do kadry B kombinacji norweskiej na sezon 2019/2020.

2019/2020 
Pod koniec sierpnia 2019 roku wystartowała w Klingenthal oraz w Oberhofie w ramach Letniego Grand Prix w kombinacji norweskiej. Zajęła kolejno piąte i dwunaste miejsce. We wrześniu dwa razy stanęła na podium w zawodach Pucharu Alp w skokach narciarskich, a także dwukrotnie zwyciężyła w zawodach Alpen Cup w kombinacji norweskiej rozgrywanych w Predazzo.

W październiku w Tschagguns zdobyła złoty medal w mistrzostwach kraju w kombinacji norweskiej.

Pod koniec grudnia dwukrotnie stanęła na podium zawodów Alpen Cup w kombinacji norweskiej w austriackim Seefeld. Pierwsze zawody ukończyła na drugim miejscu, a zaś w drugich zajęła pierwsze miejsce. Wystartowała także w konkursie zaliczanym do klasyfikacji generalnej skoków narciarskich, gdzie zajęła trzynaste miejsce.

W styczniu 2020 zdobyła złoty medal w 1. w historii imprez tej rangi konkursie indywidualnym kobiet (Gundersen HS90/4 km) w ramach rywalizacji w kombinacji norweskiej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020.

Skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Alpen Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach PŚ

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych

Miejsca na podium w zawodach drużynowych

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Austriaccy kombinatorzy norwescy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023
Urodzeni w 2003